Le nom philharmonie, qui voulait dire « amour de la musique », recouvre plusieurs acceptions :
 Philharmonie est le nom de toute société regroupant des amateurs de musique.

 Philharmonie peut désigner, par ellipse, un orchestre attaché à une telle société et portant le nom d’orchestre philharmonique, notamment :
 la Philharmonie de Dresde.
 Philharmonie est aussi le nom de plusieurs salles de concert symphonique :
 la Philharmonie de Berlin, résidence de l'Orchestre philharmonique de Berlin ;
 la Philharmonie de Cologne, résidence de l'Orchestre du Gürzenich de Cologne et de l'Orchestre symphonique du WDR de Cologne ; 
 la Philharmonie de l’Elbe, à Hambourg, inaugurée en 2017 ;
 la Philharmonie du Gasteig, résidence de l'Orchestre philharmonique de Munich ;
 la Philharmonie Luxembourg, inaugurée en 2005, résidence de l'Orchestre philharmonique du Luxembourg ; 
 la Philharmonie de Paris, inaugurée en 2015, résidence de l'Orchestre de Paris ;  
 la Philharmonie du Maroc inaugurée en 1996.